Harley Benton é uma marca criada pelo varejista de instrumentos musicais alemão Thomann para vender sua própria linha de equipamentos OEM.

Música da Alemanha